Dugall ist der Familienname folgender Personen:

 Berndt Dugall (* 1948), deutscher Bibliothekar
 Elfie Dugal (eigentlich Elfriede Kuczorski, geborene Dugall; 1920–2018), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Wilhelm Dugall (1888–1961), Berliner Theaterregisseur und -schauspieler